Il singolare femminile del torneo di tennis South African Open 1973, facente parte del Women's International Grand Prix 1973, ha avuto come vincitriceChris Evert che ha battuto in finale Evonne Goolagong 6-3, 6-3.

Teste di serie 
 Chris Evert (Campionessa)
 Evonne Goolagong (Finale)
 Virginia Wade (Semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

South African Open 1973